Baureihe 247 steht für:
 die Baureihe 247.0, in Deutschland geführte britische dieselelektrische Lok Class 77, siehe EMD JT42CWR #Variante JT42CWRM
 die Baureihe 247.9 (dieselelektrische Lok), siehe Siemens Vectron